Barracão, cittadina dello Stato brasiliano del Rio Grande do Sul
 Barracão, cittadina dello Stato brasiliano del Paraná
 Barracão, antico nome della città brasiliana Alfredo Wagner.